Solo contro tutti (The Pocatello Kid) –  film del 1931 diretto da Phil Rosen
 Solo contro tutti –  film del 1965 diretto da Antonio del Amo
 Solo contro tutti (Excessive Force) –  film del 1993 diretto da Jon Hess